Про́шин — русская фамилия.

Известные носители 
 Прошин, Алексей Валерьевич (род. 1974) — российский конькобежец.
 Прошин, Андрей Владимирович (род. 1985) — украинский и российский футболист.
 
 
 Прошин, Иван Иванович (1917—1980) — Герой Советского Союза.
 Прошин, Максим Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Прошин, Юрий Александрович (1945—2011) —  российский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел России, президент Федерации водного поло.

Примечания

См. также